Pobeda nelle lingue slave "vittoria"

Geografia 
 Pobeda – centro abitato dell'Adighezia, Russia
 Monte Pobeda – montagna della Russia

Altro 
 Pobeda – compagnia aerea a basso costo con sede a Mosca
 Pobeda – nave da battaglia
 Pobeda – stazione della Linea 1 della Metropolitana di Samara in Russia
 Pobeda Skopje – formazione calcistica macedone
 1908 Pobeda – asteroide
 GAZ-M20 Pobeda – automobile

Pagine correlate 
 Pik Pobeda
 Pobedy